Rodrigatos puede hacer referencia a:
 Rodrigatos de la Obispalía, localidad del municipio de Brazuelo, provincia de León, España.
 Rodrigatos de las Regueras, localidad del municipio de Igüeña, provincia de León, España.